Willi Croll ist der Name folgender Personen:
* Willi Croll (Politiker) (1924–2018), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen
 Willi Croll (Verbandsfunktionär) (1926–2018), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 William Martin Croll (1866–1929), US-amerikanischer Politiker